Berthel ist der Familienname folgender Personen:

 Dierk Berthel (* 1963), deutscher Bildhauer
 Gabriele Berthel (* 1948), deutsche Schriftstellerin und Collagistin
 Hans Berthel (1914–2003), deutscher Jagdflieger und Filmarchitekt
 Kurt Berthel (1897–1960), deutscher Politiker
 Werner Berthel (* 1935), deutscher Lektor und Autor

Siehe auch:
 Bertl
 Bertel
 Bärthel